Manlleu kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Manlleu (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Manlleu (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar